Натуральне число 697
 697 рік до нашої ери
 697 рік нашої ери